Байтасов () — казахская фамилия. Известные носители:

 Байтасов, Арманжан Мерекеевич (род. 1970) — казахстанский бизнесмен, один из основателей независимых казахстанских СМИ
 Байтасов, Бахадурбек Байтасович (1921—1996) — советский казахстанский военный деятель, генерал-майор (1972).
 Байтасов, Газиз Абдибекович (1971—2011) — казахстанский полицейский, народный герой (посмертно).